Charlotte Lake ist der Name mehrerer Seen 

in den Vereinigten Staaten:
 Charlotte Lake (Kalifornien)
 Charlotte Lake (Kandiyohi County, Minnesota)
 Charlotte Lake (Todd County, Minnesota)

in Kanada:
 Charlotte Lake (Atnarko River), in British Columbia